Krokbäcktjärnarna kan syfta på en grupp småsjöar i Vilhelmina socken, Lappland:

Krokbäcktjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720533-147747), sjö i Vilhelmina kommun 
Krokbäcktjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720538-147767), sjö i Vilhelmina kommun 
Krokbäcktjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720552-147739), sjö i Vilhelmina kommun 

Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Vilhelmina kommun